Атол има више значења:
 Атол
 Атол (Масачусетс)
 Атол (Ајдахо)
 Атол (Канзас)